Danieli ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Danieli (* 1952), Schweizer Arzt und Schriftsteller
 Franco Danieli (* 1956), italienischer Politiker
 Isa Danieli (* 1937), italienische Schauspielerin
 Luigi Danieli, italienischer Anlagenbauer
 Mario Danieli (1879–1955), italienischer Autorennfahrer
 Tino Danieli, (1887–1959), italienischer Autorennfahrer 

Danieli ist außerdem der Name von:
 Danieli (Unternehmen), italienisches Anlagenbauunternehmen